Ваканция може да се отнася за:
 Ваканция, неучебен период

 Филми
 Ваканция (филм, 1938)
 Ваканция (филм, 2015)